Chérancé (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Chérancé (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary